Charleston Open 2021, właśc. Volvo Car Open 2021 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 500 w sezonie 2021 z cyklu Charleston Open rozgrywany w dniach 5–11 kwietnia 2021 roku w Charleston na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 565 530 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021
2021 w tenisie ziemnym
2021 w Stanach Zjednoczonych